Andrews Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Andrews Lake (Colorado)
 Andrews Lake (Holmes County, Florida)
 Andrews Lake (Taylor County, Florida)
 Andrews Lake (Walton County, Florida)
 Andrews Lake (Kalifornien)
 Andrews Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Andrews Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 George W. Andrews Lake, Georgia

Siehe auch:
 Andreassen Lake
 Andrew Lake
 Andrus Lake